Cladocora är ett släkte av koralldjur. Cladocora ingår i familjen Caryophylliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Cladocora